Городской центр спорта и отдыха () — стадион в Гданьске.

Вместимость стадиона, построенного в 1927 году — 12244 мест. Рекорд посещаемости — около 40 тыс. зрителей на матче Кубка Кубков с «Ювентусом». Стадион реконструировался дважды (1935, 1983), оборудован сидячими местами, но инфраструктура не отвечает современным требованиям к стадионам. К 2011 году в городе планируются построить современную PGE Arena, на которой пройдут матчи Евро-2012. После чемпионата Европы «Лехия» переедет на новую арену, а МОСиР будет использоваться для тренировок и местной футбольной школы.

В 2006 году на стадионе при земляных работах были обнаружены  времён Второй мировой войны.

Примечания 

 

Здания и сооружения, построенные в 1927 году в Польше
Многофункциональные стадионы Польши
Футбольные стадионы Польши
Спортивные сооружения Гданьска